Фарсан:

 Фарсан — город на юго-западе Ирана, в провинции Чехармехаль и Бахтиария.
 Фарсан — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.